«Isla (de) San Antón» puede referirse a:

Geografía 
 Isla de San Antón, isla española en la provincia de La Coruña.
 Isla de San Antón, isla española en la provincia de Pontevedra.